Sign kan syfta på:

 Sign - det historiska italienska namnet för en kroatisk stad, se Sinj
 Sign (musikalbum) - album släppt av den brittiska musikgruppen Clock DVA